In der Mathematik sind einige Ergebnisse und Lehrsätze mit dem Namen des Mathematikers Ludwig Bieberbach (1886–1982) verbunden. Dazu zählen unter anderem die folgenden:

 Beweis der Bieberbachschen Vermutung für den Fall n=2, (Funktionentheorie), siehe Bieberbachsche Vermutung#Geschichte
 Bieberbachsche Sätze über Raumgruppen (Gruppentheorie), siehe Bieberbachsche Sätze
 Bieberbachsche Ungleichung (Konvexgeometrie)
 Fatou-Bieberbach-Gebiet (Funktionentheorie)
 Flächensatz von Bieberbach (Funktionentheorie)